Ст. 206 ч. 2 — четвёртый студийный, хулиганский (по выражению самих музыкантов), альбом рок-группы «Алиса», что и отражено в названии (статья 206 действовавшего в 1989 году Уголовного Кодекса РСФСР — «хулиганство», часть 2 — «злостное хулиганство»).

В альбом, кроме песен Кинчева, вошло множество треков, написанных Петром Самойловым («Сумасшедший дом», «Голубой банщик», «Прозаик» и др). Для компакт-диска, изданного в 1994 году, были записаны две песни Святослава Задерия (автор текста Олег Котельников).

История создания 
Основная часть «Ст. 206, ч. 2» писалась параллельно «Шестому лесничему» и являлась реакцией группы на почти годичную травлю со стороны официальных властей. Идея записать этот альбом возникла после того, как осталось несколько песен, которые не вошли в «Шестой лесничий». Этот материал имел длительность около двадцати минут, и для того, чтобы получился полноценный альбом, были добавлены песни, написанные Петром Самойловым. Из всех композиций, вошедших в «Ст. 206 ч. 2.», лишь восемь принадлежали перу Константина Кинчева («Армия жизни», «Атеист», «Плод», «Поллюционный сон», «Нет войне», «Света», «Снова в Америке», «Всё это рок-н-ролл»).

Альбом был издан только в 1994 году, после того как была найдена его мастер-запись (ранее считавшаяся утраченной), и ею заинтересовалась выпускающая компания. Тогда же к оригинальному материалу были дозаписаны 4 песни на репетиционной точке группы в ДК Пищевиков («Плод», «Черта», «Поллюционный сон», «Танец на палубе тонущего корабля»). Принято считать, что «хулиганский» альбом полностью оправдывает своё название: в Уголовном Кодексе РСФСР статья 206 означала хулиганство.

Песню «Всё это рок-н-ролл» долгое время преследовал злой рок. После того, как оригинал данного альбома был утерян, она была переписана для двойного концертного альбома «Шабаш», но из-за лимита времени, именно её пришлось исключить с вышедшего позднее компакт-диска. Впервые на CD носителе она появилась на сборнике «Легенды русского рока».

Песня «Танец на палубе тонущего корабля» исполнялась на концертах в 1984 году ещё до прихода Кинчева (позже вышла в альбоме «Кривозеркалье»). Песня «Черта» принадлежит тем же авторам, Задерию и Котельникову.

Короткий трек «Чунга-чанга», скорее всего, адресован группе «Секрет», так его текст частично повторяет и пародирует слова их песни «Алиса». Песня «Птица Марабу», скорее всего, является пародией на Бориса Гребенщикова.

Нина Барановская — автор книги «Константин Кинчев» — утверждала, что едкий сарказм песни «Снова в Америке» адресовался также Борису Гребенщикову за его американский контракт.

Список композиций

Музыканты 
 Константин Кинчев — вокал;
 Пётр Самойлов — акустическая гитара, бас, вокал;
 Андрей Шаталин — рояль, лидер-и ритм гитара;
 Павел Кондратенко — клавиши;
 Александр Журавлёв — саксофон;
 Михаил Нефёдов — ударные.

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте «Время Z» — проект «Рок-песни: толкование» (история, интервью, комментарии)
 http://alisa-samara.narod.ru/fan-Kniga3.html

Альбомы 1989 года
Альбомы группы «Алиса»